Осоргино — название населённых пунктов в России:

 Осоргино — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Осоргино — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Осоргино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Осоргино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Осоргино — прежнее название села Октябрьское в Северном районе Оренбургской области.